Илија Бозољац (рођен 2. августа 1985. године у Александровцу, Србија) је српски тенисер. Спонзори су му Wilson (рекет) и Oakley (одећа и наочаре).

Каријера 
Професионалац је од 2002. Најбољи пласман на АТП листи у појединачној конкуренцији му је 101. место на ком се налазио 29. јануара 2007.

Освојио је четири челенџера у синглу и петнаест у дублу. Један од најбољих мечева одиграо је на Вимблдону 2010. када је у другом колу изгубио од тадашњег браниоца титуле Роџера Федерера резултатом 3–6, 7–6(7–4), 4–6, 6–7(5–7).

Био је замена у српском тиму када су 2010. освојили титулу у Дејвис купу. Најбољи меч за репрезентацију је одиграо 6. априла 2013, када је у пару са Ненадом Зимоњићем победио браћу Брајан из САД после више од 4 сата игре.

Приватни живот 
Једно је од двоје деце оца Мирољуба и мајке Јелене (има сестру Александру). Бозољац се у октобру 2011. венчао са манекенком Адрианом Басарић са којом има две ћерке, Лолу и Нику.

Финала АТП челенџера и ИТФ фјучерса

Појединачно: 25 (13–12)

Парови: 27 (17–10)

Остала финала

Тимска такмичења: 1 (0–1)

Учинак на турнирима у појединачној конкуренцији

Види још 
 Мушка тениска репрезентација Србије

Референце

Напомене

Спољашње везе 

  
 Илија Бозољац на сајту АТП 
 Илија Бозољац  на сајту ИТФ 
 Илија Бозољац на сајту Дејвис купа 

Рођени 1985.
Српски тенисери
Александровчани